Supernatural () може означати:
 «надприродне» — світоглядна категорія, яка визначає те, що знаходиться поза фізичним світом вимірів і діє поза впливом законів природи.
 «Надприродне» — американський телесеріал 2005—2020 років.
 Supernatural — музичний альбом гурту Santana 1999 року.